Seznam korpusov z zaporedno številko 89.

Seznam 
 Pehotni
 89. strelski korpus (ZSSR)
 89. korpus (Wehrmacht)

Glej tudi